BBM est un sigle qui peut désigner :
  ;
 berger belge malinois, une race de chien ;
 BlackBerry Messenger, l'ancienne application de messagerie instantanée des téléphones BlackBerry qui été remplacé par BlackBerry Messenger Enterprise en 2019;
 BlackBerry Messenger Enterprise, l'application actuelle de messagerie instantanée de BlackBerry;
 bloc de béton manufacturé, un élément de maçonnerie moulé des années 1955 ;
 Bordj-Badji-Mokhtar, une ville d'Algérie ;
 BroadBridge Media, l'entreprise qui a développé la technologie HyperCD ;
 BBM (où BBM signifie Bruce-Baker-Moore), un éphémère trio musical formé en 1994 ;
 Bureau of Broadcasting Measurement, une organisation devenue Numeris, l'institut de mesure d'audience pour la radio et la télévision au Canada ;
 Bongbong Marcos, homme politique philippin.